Lysmata — род морских креветок из семейства Hippolytidae. Обитают на коралловых и скалистых рифах в тропических водах всех океанов. Являются чистильщиками — питаются мелкими паразитическими организмами, которых собирают на телах и во ртах рыб, часто специально приплывающих для этого в места обитания этих креветок.

Виды 
В род Lysmata входят следующие виды:

Примечания

Литература 
 Baeza J. A., Schubart Chr. D., Zillner P., Fuents S., Bauer R. T. (2009) Molecular phylogeny of shrimps from the genus Lysmata (Caridea: Hippolytidae): the evolutionary origins of protandric simultaneous hermaphroditism and social monogamy. Biological Journal of the Linnean Society, 96: 415—424.  Полный текст

Настоящие креветки
Роды ракообразных